Chassey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Chassey im Département Côte-d’Or

mit Namenszusatz:
 Chassey-Beaupré im Département Meuse
 Chassey-le-Camp im Département Saône-et-Loire
 Chassey-lès-Montbozon im Département Haute-Saône
 Chassey-lès-Scey im Département Haute-Saône

Chassey ist die Bezeichnung 
 einer spätneolithischen Kultur in Frankreich, siehe Chassey-Lagozza-Cortaillod-Kultur

Personen:
 Éric de Chassey (* 1965), französischer Kunsthistoriker